Валері Мальте — канадська ковзанярка
 Домінік Мальте — канадська сноубордистка